Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2012 го́да () — 21-й сезон Второй лиги Латвии по футболу. Проходил с 28 апреля по 14 октября 2012 года.

Регламент

Участники

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 17 мая — 18 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Курземе 
Время проведения: 5 мая — 27 сентября

Турнирная таблица

 «Салдус» опережает «Приекуле/Вайнёде» по результатам личных встреч (1:0 и 2:2).

Результаты матчей

1 За неявку на матч команде «Мерсрагс» было засчитано техническое поражение.

Видземе 
Время проведения: 28 апреля — 30 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Земгале 
Время проведения: 23 мая — 29 ноября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 За отказ от участия в ранее перенесённой встрече команде «Ауда-2» было засчитано техническое поражение.2 За отказ от участия в матче команде «Спартак-3» было засчитано техническое поражение.

Восточная Латвия 
Время проведения: 20 мая — 29 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи команда «Виесите» проводила либо в Екабпилсе, либо на выезде.2 Все свои домашние матчи команда «Калупе» проводила на стадионе «Эспланада» в Даугавпилсе, либо на выезде.3 Оба матча между командами «Кварцс» и «Виесите» состоялись в Мадоне, 26 и 27 мая 2012 года.4 Матч между командами «Гулбене-2» и «Плявиняс ДМ» состоялся в Яунгулбене, 2 июня 2012 года.5 Матч между командами «Виесите» и ДЮСШ Прейли состоялся в Прейлях, 18 августа 2012 года.6 Матч между командами «Калупе» и ДЮСШ Прейли состоялся в Прейлях, 16 сентября 2012 года.7 За неявку на матч команде «Виесите» было засчитано техническое поражение.8 За отказ проведения с 11 августа 2012 года перенесённой встречи, команде «Кварцс» было засчитано техническое поражение.

Даугавпилс 
Время проведения: 5 июня — 9 августа

Турнирная таблица

* После 6-го тура команда «Викинги» отказался от дальнейшего участия в турнире.Команда «ЛДЗ Карго» квалифицировалась, но отказалась от участия в финальном турнире.

Результаты матчей

Все матчи регионального чемпионата проходили на стадионе «Целтниекс».1 После отказа от участия в турнире команды «Викинги» во всех оставшихся матчах ей было засчитано техническое поражение.

Пояснения 
Турнирная таблица Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Квалификационный этап 

|}

Финальный турнир

Полуфиналы 

|}

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2012
 Первая лига Латвии по футболу 2012
 Кубок Латвии по футболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионата Второй лиги Латвии по футболу на 2012 год
 Сайт Латвийской футбольной федерации

2012
Футбол в Латвии в 2012 году